BRP puede referirse a:

 Basic Role-Playing, un sistema genérico de juego de rol.
 Brigada Ramona Parra, colectivo de pintura chileno y con relación con Roberto Matta.
 B.R.P., canción y lado B de un sencillo de Víctor Jara.
 Bomba retardada por paracaídas, un tipo de bomba de avión.